Julia Marino (freestyleskiester) (1992), Paraguayaans freestyleskiester
 Julia Marino (snowboardster) (1997), Amerikaans snowboardster